Передовое () — посёлок в Волновахском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 138 человек. Почтовый индекс — 85760. Телефонный код — 6244. Код КОАТУУ — 1421586802.

История 
В 1945 г. Указом Президиума ВС УССР хутор Форвертс переименован в Передовой.

Местный совет 
85760, Донецька обл., Волноваський р-н, с. Рівнопіль, вул. Донецька, 43

Примечания

Ссылки 
 Передовое на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Населённые пункты Волновахского района